El apellido belga Daens puede referirse a:

Adolf Daens, sacerdote y político belga de finales del siglo XIX.
Pieter Daens, impresor y hermano del anterior.
Pieter Daens (novela), un libro de Louis Paul Boon.
Daens, película dirigida por Stijn Coninx en 1992 que narra la vida de Adolf Daens.